Испыту́емый — участник эксперимента в психологии и других отраслях науки. В психолингвистике, этот термин — в отличие от информанта — предполагает, что собирается ещё и информация о носителе языка как языковой и речевой личности. Испытуемые могут быть специально отобраны для эксперимента, либо же являться имеющимися в наличии представителями изучаемой популяции.

При участии в психологических экспериментах мотивация испытуемого может оказывать существенное влияние на ход и результаты эксперимента. Выделяются три вида мотивации испытуемого в выполнению заданий экспериментатора: чувство долга перед экспериментатором; честолюбие, стремления «показать себя»; заинтересованность самим заданием

Для участия испытуемых в психологическом эксперименте, в клиническом исследовании, или других видах  может требоваться информированное добровольное согласие.

Примечания

Литература 
 В. Н. Дружинин Экспериментальная психология: Учебник для вузов // 2-е изд., доп. — : Питер, 2003. — 319 с: ил.

Ссылки 
 Испытуемый — Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента (термины)

Психолингвистика
Психологические понятия